Ефрем Цимбалист: Цимбалист, Ефрем Александрович (1889—1985) — российский и американский скрипач, композитор.
 Цимбалист, Ефрем (1918—2014) — американский актёр.